Lugan (Aveyron)
 Lugan (Tarn)